Temnopteryx kan syfta på:

 Temnopteryx (djur) – ett släkte kackerlackor
 Temnopteryx (växter) – ett släkte växter